

Geografia 
 Bajardo – comune della provincia di Imperia

Mitologia 
 Baiardo –  cavallo mitologico di Rinaldo nellOrlando furioso di Ludovico Ariosto

Persone 
 Baiardo – famiglia nobile del Nord Italia (XVI secolo)
 Giovanni Battista Baiardo (Genova, primo decennio del XVII secolo – 1657) – pittore barocco di scuola genovese
 Baiardo – cavaliere francese che prese parte alla disfida di Barletta

Pagine correlate
 Bayard
 Boiardo